I Maniacs sono un gruppo musicale Alternative rock italiano formato a Milano, in Lombardia nel 2008.

Storia
Il progetto nasce a Milano nel 2008. Il nucleo originale del gruppo si consolida nel 2001: Riccardo Danieli (voce e chitarra) e Davide D'Addato (batteria) suonano nel gruppo alternative/progressive rock milanese Leanan Side. Nel 2007, sciolto il gruppo,  trovano in Francesco Molaro (basso) l'elemento mancante per il nuovo progetto.

Il primo album eponimo viene prodotto dal musicista e produttore italiano Oliviero Riva (Shandon, The Fire, Rezophonic e Goodfellas) e si rivela “Un ottimo esordio” (XL Repubblica). Il primo video del singolo “Changing myself” entra nella programmazione musicale dell'emittente televisiva All Music e in poco tempo entra nella classifica dei video più visti del canale televisivo Music Box. Dopo una buona diffusione pubblicitaria e un caldo benvenuto dalla critica italiana ed europea, dal 2009 il gruppo riesce a esibirsi anche nel centro Italia. 
L'attività live non frena il lavoro in studio e nel 2010 pubblicano in download gratuito l'Ep “Material”. Sempre prodotto da Oliviero Riva, nel 2012 pubblicano l'Lp “Cattive madri” interamente cantato in italiano.

Nel 2013 il gruppo si prende una breve pausa per dedicarsi al collettivo Against' em all records che pubblica il primo album del gruppo indie rock The Spezials (“Crazy gravity” 2013 - Against' em all records) e il primo Ep dell'artista milanese Larry Manteca (“Zombie Mandingo” 2013 - Against' em all records). 
Durante questo periodo decidono di tornare al cantato in inglese e avvicinarsi alle sonorità hard rock e rock blues. Il frutto è il nuovo album "Die Option" (2015 - Agains' em all records/Zimbalam) composto da dodici tracce e prodotto da Riccardo Danieli e Massimo Guasconi con la partecipazione di Alberto Centofanti alle tastiere, che ha curato anche il missaggio.
Il primo video "The Liars", girato da Andrea Sparacino (già alla regia con Miss Violetta Beauregarde), è apparso in anteprima su Repubblica TV.

Formazione
 Riccardo Danieli – voce solista e chitarre elettriche ed acustiche
 Davide D'Addato – batteria
 Francesco Molaro – basso

Discografia

Album in studio
 2009 - The Maniacs
 2012 - Cattive madri
 2015 - Die Option

EP
 2007 - Maniac Mansion
 2010 - Material EP

Collegamenti esterni